Castell de Rubió (Anoia), al municipi de Rubió, comarca de l'Anoia
 Castell de Rubió de Sòls, al municipi de Foradada, comarca de la Noguera